Хилдепранд (Hildeprand) е име на:

 Хилдепранд, крал на лангобардите (736-744)
 Хилдепранд (Сполето), херцог на Сполето (774-789)